Лыковы-Оболенские — княжеский род.
 Лыковы — московский боярский род.
 Лыковы — семья, прожившая свыше 40 лет в Сибири отшельниками.